Rupee (zanger) - een musicus uit Barbados
Rupee (Zelda) - een fictieve munteenheid in de videospelserie The Legend of Zelda

Zie ook 
Roepie (doorverwijspagina)
Rupia (doorverwijspagina)